Plotsk puede referirse a:

 Plotsk (Raión de Artsyz), localidad del Raión de Artsyz, Óblast de Odesa, Ucrania.
 Płock, ciudad en la zona central de Polonia, a orillas del río Vístula.